Șeful sectorului suflete se poate referi la:
 Șeful sectorului suflete - piesă de teatru scrisă de Alexandru Mirodan și jucată pentru prima dată în septembrie 1963 pe scena Teatrului de Comedie din București, în regia lui Moni Ghelerter.
 Șeful sectorului suflete - film din 1967, regizat de Gheorghe Vitanidis și avându-i în rolurile principale pe Radu Beligan, Irina Petrescu, Toma Caragiu și Mircea Crișan. Filmul este o adaptare cinematografică a piesei lui Mirodan.